Кирилловка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Кирилловка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Кирилловка — село в Бурлинском районе Алтайского края.
 Кирилловка — деревня в Белебеевском районе Республики Башкортостан.
 Кирилловка — село в Климовском районе Брянской области.
 Кирилловка — село в Приморском районе города Новороссийск Краснодарского края.
 Кирилловка — деревня в Советском районе Курской области.
 Кирилловка — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Кирилловка — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Кирилловка — деревня в Люберецком районе Московской области.
 Кирилловка — бывшая деревня в Химкинском районе, ныне квартал города Химки Московской области.
 Кирилловка — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Кирилловка — деревня в Спасском районе Нижегородской области.
 Кирилловка — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Кирилловка — деревня в Убинском районе Новосибирской области.
 Кирилловка — деревня в Оконешниковском районе Омской области.
 Кирилловка — деревня в Должанском районе Орловской области.
 Кирилловка — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Кирилловка — деревня в Чайковском городском округе Пермского края.
 Кирилловка — деревня в Партизанском районе Приморского края.
 Кирилловка — деревня в Сапожковском районе Рязанской области.
 Кирилловка — село в Ставропольском районе Самарской области.
 Кирилловка — деревня в Бугульминском районе Татарстана.
 Кирилловка — деревня в Высокогорском районе Татарстана.
 Кирилловка — деревня в Одоевском районе Тульской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Кирилловка — исчезнувшее село в Черноморском районе.

Украина 
 Кирилловка — село в Царичанском районе Днепропетровской области, ликвидировано в 1993 году.
 Кирилловка — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Кирилловка — село в Никольском районе Донецкой области.
 Кирилловка — посёлок в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Кирилловка — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Кирилловка — село в Кодымском районе Одесской области.
 Кирилловка — село в Подольском районе Одесской области.
 Кирилловка (до 2016 г. - Червоноармейское Второе) — село в Волчанском районе Харьковской области.
 Кирилловка — село в Красноградском районе Харьковской области.
 Кирилловка — село в Корюковском районе Черниговской области.

Реки 
 Кирилловка (приток Малого Кемчуга), бассейн Кемчуга
 Кирилловка (приток Убур-Катанцы), бассейн Мензы
 Кирилловка (приток Сэлчиги), бассейн Парабели

См. также